Интонација се може односити на:

 Интонација (музика)
 Интонација (лингвистика)